Ménès peut désigner :
 Ménès, pharaon de l'Égypte antique ;
 Ménès de Pella, noble macédonien au temps de la Grèce antique ;
 Pierre Ménès (1963-), journaliste sportif français.

Voir aussi